Příjmení Porter nosí více významných osobností:

 Allan Porter (1934–2022), švýcarský fotograf
 Cole Porter (1891–1964), americký hudební skladatel
 Eleanor H. Porterová (1868–1920), americká spisovatelka
 Eliot Porter (1901–1990), americký fotograf
 George Porter (1920–2002), anglický fyzikální chemik
 Gregory Porter (* 1971), americký zpěvák
 Harry Porter (1882–1965), americký atlet, olympijský vítěz ve skoku do výšky
 John Porter (1904–1990), kanadský hokejový obránce
 Michael Porter (* 1947), americký ekonom
 Nailah Porter, americká jazzová zpěvačka
 Porter Wagoner (1927–2007), americký country zpěvák
 Rodney Robert Porter (1917–1985), anglický lékař a biochemik
 Tiffany Porterová (* 1987), britská atletka, sprinterka
 William Porter (1926–2000), americký atlet, sprinter
 William Sydney Porter viz O. Henry

Externí odkazy